Orphium är ett släkte av gentianaväxter. Orphium ingår i familjen gentianaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaväxter
Orphium